Die ExpoHorse ist eine Pferdemesse in Zürich, die sich an Reiter, Stallbesitzer, Züchter, Reitvereine, Ausbilder und Pferdefachleute wendet. Die Ausstellungsfläche in der Messe Zürich beträgt rund 6000 m² mit rund 140 Ausstellern und rund 6500 Besuchern. Die Messe wird seit 2016 jährlich an drei Tagen im November durchgeführt. Es ist die grösste Schweizer Pferdemesse.

Zu der Messe gehört ein dreitägiger Pferde-Kongress mit Fachvorträgen zu Pferdethemen.

Einzelnachweise 

Pferdeveranstaltung
Messe in Zürich
Verbrauchermesse